Барт Рамселар (; 29 июня 1996 года, Амерсфорт, Нидерланды) — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за нидерландский клуб «Утрехт».

Клубная карьера 
Барт является воспитанником академии «Утрехта», в которую он попал в 14 лет и окончил её в 2015 году. 1 марта 2015 года дебютировал в «Утрехте» поединком против «Фейеноорда», выйдя на замену на 87-ой минуте вместо Марка Димерса. Особенно впечатляющей стала вторая игра, спустя больше месяца, 19 апреля против «Твенте», где Рамселар появился в основном составе. После неё он удостоился весьма лестных оценок.

Всего в дебютном сезоне провёл пять встреч, забил один мяч, 17 мая 2015 года в ворота «Витесса».

Сезон 2015/2016 игрок начал в стартовым составе, был основным игроком. Провёл 37 игр, в 35 из них выходил в стартовом составе, забил пять мячей. В сентябре 2015 года подписал контракт до конца сезона 2019 года. Также совместно с командой выступал в Кубке Нидерландов, дойдя до финала, где «Утрехт» уступил «Фейеноорду». Рамселар был ключевым игроком и принял участие во всех матчах. Наиболее успешным следует считать его дубль в ворота ПСВ в поединке четвертьфинала.

В середине августа 2016 года футболист уже перешёл в ПСВ. Сумма трансфера составила 4,3 млн, также контрактом предусмотрены различные бонусные выплаты евро.

28 августа Рамселар дебютировал за свой новый клуб в поединке против «Гронингена», выйдя на замену на 84-ой минуте вместо Сантьяго Ариаса. 10 сентября забил свой первый мяч за ПСВ в ворота НЕКа. 13 сентября Барт дебютировал в Лиге Чемпионов поединком против мадридского «Атлетико», выйдя на замену на 67-ой минуте вместо Йоррита Хендрикса. В августе 2019 года вернулся в «Утрехт».

Карьера в сборной 
Вызывался в юношеские сборные Нидерландов, основным игроком не был. После того, как успешно заиграл в «Утрехте», стал вызываться в молодёжную сборную. 25 марта 2016 года дебютировал в ней товарищеским поединком против сверстников из Норвегии. В мае 2016 года получал вызов на сборы главной команды страны перед товарищескими матчами против Ирландии и Австрии.

Достижения 
«Утрехт»
  Финалист Кубка Нидерландов: 2015/16

ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 2017/18

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»